Ви́ктор Ковалёв: Ковалёв, Виктор Владимирович (1919—1993) — композитор.
 Ковалёв, Виктор Иванович — глава города Шахты
 Ковалёв, Виктор Николаевич (1953—2007) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Ковалёв, Виктор Юрьевич (род. 1966) — советский и российский футболист.